The Visitation, épisode de la série Doctor Who diffusé en 1982 ;
 The Visitation, album de Magnum sorti en 2011.

Article connexe